Оровецький Павло Андрійович (4 (17) березня 1905, с. Єлизаветівка, тепер Царичанський район, Дніпропетровська область — 20 лютого 1976, Київ) — український радянський письменник.
 Оровецький Юрій Павлович —  український геолог і геофізик.